Caviglia – regione del corpo umano
 Caviglia – in ambito nautico, elemento delle imbarcazioni

Persone 

 Enrico Caviglia – generale e politico italiano
 Giovanni Battista Caviglia – esploratore, navigatore ed egittologo italiano
 Giovanni Caviglia – calciatore italiano
 Massimo Caviglia – giornalista, fumettista e sceneggiatore italiano
 Tullio Caviglia – calciatore italiano